Anisoptera može označavati
 Anisoptera (Plantae) Korth., biljni rod u porodici Dipterocarpaceae
 Anisoptera (Animalia) Selys, 1854, infrared kukaca u redu Odonata